Сарыгин — фамилия; имеет женскую форму Сарыгина.
 Сарыгин, Александр Васильевич (1920—1960) — советский лётчик-испытатель, полковник ВВС СССР, Герой Советского Союза
 Сарыгин, Василий Николаевич (род. 1942) — советский футболист, выступавший на позиции полузащитника.